Dell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Richard Kenneth Dell
 Bernard D. Dell